Il doppio dell'Open Barletta 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lukáš Rosol e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma Rosol quest'anno non ha partecipato.

Zelenay ha giocato con Jonathan Marray.

Johan Brunström e Dick Norman hanno battuto in finale Marray e Zelenay 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Johan Brunström /  Dick Norman (Campioni)
  Jonathan Marray /  Igor Zelenay (finale)

  Alessio Di Mauro /  Simone Vagnozzi (primo turno)
  Alessandro Motti /  David Škoch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Barletta 2012